Рычко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Рычков, Вениамин Вениаминович (1870—1935) — русский генерал-лейтенант, первый председатель БРЭМ.
  (род. 1975) — математик и физик, профессор университета Париж-6, теоретик в CERN.
 Рычков, Дмитрий Леонидович (1980—2000) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Рычков, Евгений Евгеньевич (род. 1976) — мэр города Мурома.
 Рычков, Егор Павлович (1913—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Рычков, Максим (род. 1973) — эстонский футболист.
 
 Рычков, Пётр Иванович (1712—1777) — русский учёный, автор трудов по географии, экономике, истории.

